Canya de sucre
 Canyamel (Mallorca), nucli turístic del municipi de Capdepera, a Mallorca
 Canyamel (possessió), possessió que dona nom al nucli turístic.